Surrey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Surrey Township (Michigan)
 Surrey Township (North Dakota)